In 1995 werd het vijfde voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van 10 juli tot 6 november. Dit was een overgangsseizoen waarin enkel heenwedstrijden gespeeld werden om zo vanaf 1996 terug naar een lente-herfst seizoen in één kalenderjaar te gaan. Ook werd vanaf dit seizoen voor het eerst gewerkt met drie punten voor een overwinning. Dinamo Minsk werd kampioen.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

 Degradatie play-off

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1995